Emmanuel Theodosius de la Tour d'Auvergne, hertog van Bouillon
 Emmanuel-Théodosius de La Tour d'Auvergne, Frans kardinaal